Maksim Dimitrievitch Kazakov – en russe : , et en anglais :  – (né le  à Omsk en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2009-2010 || Omskie Iastreby || MHL || 2 || 0 || 0 || 0 || 4 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Huskies de Rouyn-Noranda || LHJMQ || 51 || 7 || 5 || 12 || 39 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Omskie Iastreby || MHL || 54 || 14 || 20 || 34 || 40 || 16 || 5 || 7 || 12 || 14
|-
| 2012-2013 || Omskie Iastreby || MHL || 60 || 19 || 37 || 56 || 77 || 17 || 1 || 7 || 8 || 16
|-
| 2013-2014 || Avangard Omsk || KHL || 25 || 4 || 2 || 6 || 10 || || || || ||
|-
| 2013-2014 || Omskie Iastreby || MHL || 28 || 14 || 14 || 28 || 24 || 8 || 4 || 5 || 9 || 4
|-
| 2014-2015 || Avangard Omsk || KHL || - || - || - || - || - || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Sokol Krasnoïarsk || VHL || 46 || 14 || 8 || 22 || 18 || || || || ||
|-
| 2015-2016 || Metallurg Novokuznetsk || KHL || 39 || 14 || 12 || 26 || 38 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Avangard Omsk || KHL || 13 || 3 || 3 || 6 || 14 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Saryarka Karaganda || VHL || - || - || - || - || - || 9 || 5 || 4 || 9 || 2
|-
| 2016-2017 || Admiral Vladivostok || KHL || 50 || 10 || 2 || 12 || 10 || 6 || 5 || 0 || 5 || 6
|-
| 2017-2018 || Admiral Vladivostok || KHL || 55|| 7|| 5|| 12|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Sibir Novossibirsk || KHL || 43|| 9|| 7|| 16|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Sibir Novossibirsk || KHL || 14|| 1|| 1|| 2|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Metallourg Novokouznetsk|| VHL || 7|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Humo Tachkent || VHL || 14|| 2|| 4|| 6|| 6|| 11|| 3|| 2|| 5|| 4
|-
| rowspan="2"| 2019-2020 || HK Tambov || VHL || 14|| 1|| 1|| 2|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Vitiaz || KHL || 14|| 1|| 1|| 2|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="2"| 2021-2022 || Neftianik Almetievsk || VHL  ||  || 
|-
| Toros Neftekamsk || VHL  ||  ||

Références 

Naissance en mars 1993
Naissance à Omsk
Joueur russe de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
Joueur du Saryarka Karaganda
Joueur du Sokol Krasnoïarsk
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du Humo Tachkent
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du Neftianik Almetievsk
Joueur du Toros Neftekamsk